Kup Hrvatske (Coppa di Croazia) è la denominazione di varie competizioni sportive croate:

 Kup Hravtske di baseball
 Kup Hravtske di hockey su prato
 Kup Hravtske di pallamano
Kup Hravtske di pallanuoto femminile
Kup Hrvatske di pallanuoto maschile
 Kup Hravtske di softball